Franc Košir je osebno ime več osebnosti. Kombinacija tega imena in priimka se v Sloveniji med moškimi pojavlja 50-krat. Med znanimi so:

 Franc Košir - slovenski carinik
 Franc Košir - slovenski glasbenik

Opombe

Glej tudi 

 France Košir - slovenski slikar